XVI Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 1998 odbyły się po raz drugi w historii we Francji, w dniach od 10 czerwca do 12 lipca.

W mistrzostwach po raz pierwszy wzięły udział 32 drużyny narodowe (poprzednio 24) podzielone na 8 grup. Zwycięzca i zdobywca drugiego miejsca w grupie kwalifikowali się do dalszych gier. W turnieju zadebiutowały reprezentacje Chorwacji, Jamajki, Japonii i RPA.

Mistrzostwo świata zdobyła Francja, pokonując w meczu finałowym Brazylię 3:0. Był to pierwszy tytuł mistrzowski dla Francji, która tym samym dołączyła do grona sześciu dotychczasowych zdobywców. Gole dla Francji w meczu finałowym strzelili Zinédine Zidane (2) i Emmanuel Petit. W meczu o trzecie miejsce Chorwacja wygrała z Holandią 2:1.

Najwięcej bramek – 15, zdobyła reprezentacja Francji, królem strzelców został Chorwat Davor Šuker strzelając 6 bramek.

Reprezentacja Polski nie zakwalifikowała się do rozgrywek mistrzowskich. Jedynym polskim akcentem był udział sędziego Ryszarda Wójcika, który prowadził mecz między Holandią a Koreą Południową w grupie E oraz trener Henryk Kasperczak – selekcjoner reprezentacji Tunezji w dwóch pierwszych spotkaniach fazy grupowej.

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybranym przez FIFA został Ronaldo.

Oficjalną piłką użytą na mistrzostwach była Adidas Tricolore.
Maskotką Mistrzostw Świata we Francji w 1998 roku był kogut o imieniu „Footix”. Na klatce piersiowej miał napis France '98, na nogach buty piłkarskie, a w dłoni trzymał piłkę.

Maskotka mistrzostw 
Maskotka mistrzostw był Footix – kogut. Nawiązywał do koguta galijskiego, symbolizującego galo-rzymską kulturę germańskich Franków, od których pochodzą Francuzi.

Kwalifikacje 
Ze strefy UEFA awans wywalczyli:
  (27)
  (19) (debiutant)
  (5)
  (14)
  (7)
  (31)
  (41)
  (35)
  (15)
  (8)
  (26)
  (36)
  (22)
  (2)
  (18) (gospodarz)

Zobacz jak wyglądały eliminacje ze strefy UEFA do turnieju finałowego

Ze strefy CONMEBOL awans wywalczyli:
  (6)
  (29)
  (10)
  (9)
  (1) (mistrz)

Zobacz jak wyglądały eliminacje ze strefy CONMEBOL do turnieju finałowego

Ze strefy CONCACAF awans wywalczyli:
  (4)
  (11)
  (30) (debiutant)

Ze strefy AFC awans wywalczyli:
  (34)
  (42)
  (20)
  (12) (debiutant)

Zobacz jak wyglądały eliminacje ze strefy AFC do turnieju finałowego

Ze strefy CAF awans wywalczyli:
  (74)
  (21)
  (24) (debiutant)
  (49)
  (13)

Zobacz jak wyglądały eliminacje ze strefy CAF do turnieju finałowego

Ze strefy OFC nie awansowała żadna drużyna.
Australia przegrała baraż z czwartą drużyną eliminacji azjatyckich – Iranem.

Składy

Stadiony

Faza grupowa 
Legenda do tabelek:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek

Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy awansowały do dalszych gier.

Czas: CEST

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza pucharowa 

UWAGA: W nawiasach podane są wyniki po rzutach karnych

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
MISTRZ ŚWIATA 1998

FRANCJA PIERWSZY TYTUŁ MISTRZA ŚWIATA

Nagrody

Drużyna gwiazd mistrzostw świata („drużyna marzeń”)

Strzelcy 
 Bramki z serii rzutów karnych nie są wliczane do klasyfikacji strzelców. Informacje na temat autorów tych goli znajdą się wyłącznie przy opisie meczu.
 6 bramek
  Davor Šuker

 5 bramek
  Gabriel Batistuta
  Christian Vieri

 4 bramki
  Ronaldo
  Marcelo Salas
  Luis Hernández

 3 bramki
  Bebeto
  César Sampaio
  Rivaldo
  Thierry Henry
  Oliver Bierhoff
  Jürgen Klinsmann
  Dennis Bergkamp

 2 bramki
  Ariel Ortega
  Marc Wilmots
  Robert Prosinečki
  Brian Laudrup
  Alan Shearer
  Michael Owen
  Emmanuel Petit
  Lilian Thuram
  Zinédine Zidane
  Roberto Baggio
  Theodore Whitmore
  Ricardo Peláez
  Salaheddine Bassir
  Abdeljalil Hadda
  Phillip Cocu
  Ronald de Boer
  Patrick Kluivert
  Viorel Moldovan
  Shaun Bartlett
  Fernando Hierro
  Kiko
  Fernando Morientes
  Slobodan Komljenović

 1 bramka
  Claudio López
  Héctor Pineda
  Javier Zanetti
  Andreas Herzog
  Toni Polster
  Ivica Vastić
  Luc Nilis
  Emił Kostadinow
  Patrick M’Boma
  Pierre Njanka
  José Luis Sierra
  Léider Preciado
  Robert Jarni
  Mario Stanić
  Goran Vlaović
  Thomas Helveg
  Martin Jørgensen
  Michael Laudrup
  Peter Møller
  Allan Nielsen
  Marc Rieper
  Ebbe Sand
  Darren Anderton
  David Beckham
  Paul Scholes
  Laurent Blanc
  Youri Djorkaeff
  Christophe Dugarry
  Bixente Lizarazu
  David Trezeguet
  Andreas Möller
  Mehdi Mahdawikia
  Hamid Estili
  Luigi Di Biagio
  Robbie Earle
  Masashi Nakayama
  Cuauhtémoc Blanco
  Alberto García Aspe
  Mustapha Hadji
  Edgar Davids
  Marc Overmars
  Pierre van Hooijdonk
  Boudewijn Zenden
  Mutiu Adepoju
  Tijjani Babangida
  Victor Ikpeba
  Garba Lawal
  Sunday Oliseh
  Wilson Oruma
  Dan Eggen
  Håvard Flo
  Tore André Flo
  Kjetil Rekdal
  Celso Ayala
  Miguel Ángel Benítez
  José Cardozo
  Adrian Ilie
  Dan Petrescu
  Sami Al-Jaber
  Jusuf ath-Thunajan
  Craig Burley
  John Collins
  Benny McCarthy
  Ha Seok-ju
  Yoo Sang-chul
  Luis Enrique
  Raúl González
  Skander Souayah
  Brian McBride
  Siniša Mihajlović
  Predrag Mijatović
  Dragan Stojković

 Gole samobójcze
  Youssef Chippo (dla Norwegii)
  Tom Boyd (dla Brazylii)
  Pierre Issa (dla Francji)
  Siniša Mihajlović (dla Niemiec)

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1998